Фогтланд:

 Фогтланд — регион между тремя германскими землями (Саксонией, Тюрингией и Баварией) и чешским Эгерландом.
 Фогтланд — район в Германии.